Гргуровце () — населённый пункт в общине Лебане Ябланичского округа Сербии.

Климат 
Климат характеризуется как умеренный морской с тёплым летом и равномерным увлажнением в течение года (Cfb в классификации климатов Кёппена). Среднегодовая температура воздуха составляет 11 °C. Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет 0 °С, самого жаркого месяца (августа) — 20,8 °С. Расчётная многолетняя норма атмосферных осадков — 592 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в мае (68 мм).

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 420 человек (418 сербов и 2 цыган).

Религия 
Согласно церковно-административному делению Сербской православной церкви, село относится к Первому лебанскому приходу Ябланичского архиерейского наместничества Нишской епархии. В селе расположен храм Успения Пресвятой Богородицы, заложенный в 1925 году, но недостроенный.

Примечания 

Населённые пункты Сербии